Međuopćinska nogometna liga Đurđevac-Koprivnica-Križevci-Virovitica, također i kao Međuopćinska nogometna liga Virovitica - Križevci - Đurđevac - Koprivnica je bila liga šestog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1989./90. Liga je po svom nazivu zamijenila dotadašnju Međuopćinsku nogometnu ligu Sjever - Koprivnica.  
Sudjelovalo je ukupno 16 klubova, a prvak je bio "Graničar" iz Legrada.

Ljestvica 

 U slučaju neriješenog rezultata se izvodilo raspucavanje jedanaesterca te bi pobjednik dobio 1 bod, a poraženi u raspucavanju bi ostao bez bodova 
 Žabno - tadašnji naziv za Sveti Ivan Žabno 
 "Tomislav" Žabno i "Udarnik" Zablatje odustali nakon prvog dijela

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Regionalna liga Zagreb - Sjever 1989./90.
 1. općinska liga Koprivnica 1989./90.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 library.foi.hr, "Glas Podravine" 
 library.foi.hr, "Glas Podravine", br. 23, god. XLV, objavljeno 15. lipnja 1990., str. 9 (Sport), (konačna ljestvica), preuzeto 12. listopada 2019. 
 Darko Barišić i dr.; "Osamdeset godina nogometa u Pitomači : 1921. – 2001. godine", Pitomača, 2002.,  (Croming), str. 152-167 
 

1989-90 MOL ĐU-KC-KŽ-VT
MOL ĐU-KC-KŽ-VT
1989-90 MOL ĐU-KC-KŽ-VT